Plaickner ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Plaickner (* 1992), italienischer Biathlet
 Franz Plaickner (1930–2011), Südtiroler Politiker
 Martin Plaickner († 1563), Mitbegründer der Täuferbewegung in Chur, Waldschreiber der Stadt Augsburg Vils

ein geographischer Name:
 Plaickner (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern